Das bgc Masters 2012 war ein Snooker-Turnier (Einladungsturnier), das vom 15. bis 22. Januar 2012 im Alexandra Palace in London ausgetragen wurde.
Titelverteidiger war Ding Junhui aus China, der allerdings schon in der ersten Runde mit 4:6 gegen Ronnie O’Sullivan ausschied.
Erstmals seit seinem Debüt im Jahr 1989 nahm Stephen Hendry nicht an dem Turnier teil. BGC Partners war zum ersten Mal offizieller Sponsor des Turniers.

Neil Robertson und Shaun Murphy standen beide zum ersten Mal im Endspiel dieses Turniers, den Titel errang der Australier durch einen 10:6-Erfolg.

Preisgeld

Finalrunde

Finale

Century Breaks

Einzelnachweise 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace